Escudo de Brasilia puede hacer referencia a:

 El macizo de Brasilia, formación geológica.
 Escudo heráldico de la capital del Brasil.